Zeppelin – léghajó
Ferdinand von Zeppelin – a Zeppelin léghajó gyártója
Led Zeppelin – brit rockzenekar
Zeppelin-csomó – egy csomófajta
Zeppelin – német munkagépgyártócég